Alberto Pestalozza – compositore italiano
Antonio Pestalozza  (1784-1865) – politico italiano
Antonio Pestalozza  (1879-1961) – politico italiano
Ernesto Pestalozza – medico e politico italiano
Giulio Pestalozza – diplomatico italiano
Luigi Pestalozza – musicologo italiano
Uberto Pestalozza (1872–1966) – storico italiano